Костарчук-Решетнюк Раїса Іванівна (також Решетнюк-Костарчук, народилася 24 квітня 1948(19480424) — померла 3 травня 2014) — українська актриса.
 Костарчук Юрій Вікторович (16 липня 1946 — 08 квітня 2009, Чернігів) — український вчений-математик та політичний діяч, кандидат фізико-математичних наук.
 Костарчук Віктор Миколайович (22 серпня 1918, м. Костянтинівка — 2001, Чернігів) — український вчений-математик та організатор вищої освіти.